Tenisový turnaj WTA UNICEF Open 2011 se konal ve dnech 11. – 17. června v nizozemském ' s - Hertogenboschi na travnatých kurtech jako součást kategorie WTA International Tournaments. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Kim Clijstersová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (čtvrtfinále)
  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (semifinále)
  Maria Kirilenková (1. kolo)
  Roberta Vinciová (vítězka)
  Klára Zakopalová (1. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Hráčky, které do hlavní soutěže obdržely divokou kartu:
  Kirsten Flipkensová
  Laura Robsonová
  Kiki Bertensová

Hráčky, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace:
  Akgul Amanmuradovová
  Romina Oprandiová
  Arantxa Rusová
  Alison van Uytvancková

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Maria Kirilenková /  Monica Niculescuová (1. kolo, skreč)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová  (čtvrtfinále)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová /  Klára Zakopalová (vítězky)'''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Libéma Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2011